puchacz (Bubo bubo) – gatunek sowy
 Puchacz – wzniesienie w Masywie Śnieżnika
 Puchacz – skała w paśmie Sokolich Gór na Wyżynie Częstochowskiej
 SZD-50 Puchacz – polski szybowiec szkolno-treningowy
 Tymoteusz Puchacz – polski piłkarz